Citi Open 2019 — профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Вашингтоне, США на хардовых кортах.

Мужской турнир проводится в 51-й раз, имея в этом году категорию ATP 500 и входя в цикл турниров US Open Series; женское же соревнование проводится в 9-й раз и принадлежит к международной категории.

Турнир проводился с 29 июля по 4 августа 2019 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночный турнир среди мужчин —  Александр Зверев
 одиночный турнир среди женщин —  Светлана Кузнецова
 парный турнир среди мужчин —  Джейми Маррей /  Бруно Соарес
 парный турнир среди женщин —  Хань Синьюнь /  Дарья Юрак

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Женщины. Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир

Женщины. Парный турнир

См. также 
 Citi Open

 Мировой Тур ATP 2019 года
 WTA Тур 2019 года

 Мировой Тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль женского турнира на сайте WTA 

 
 

США
Теннис
Июль 2019 года
Август 2019 года
2019